Дамиа́н Эммануэ́ль Ли́сио (; родился 30 июня 1989 года, Флорида, Аргентина) — боливийский футболист аргентинского происхождения, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Боливии.

Клубная карьера 
Лисио — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 10 ноября 2007 года в матче против «Уракана» он дебютировал в аргентинской Примере. В 2008 году Дамина стал чемпионом страны, но был запасным и принял минимальное участие в завоевании трофея. В 2009 году для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в испанскую «Кордову». В поединке против «Альбасете» Лисио дебютировал в Сегунде.

После окончания аренды Дамиан перешёл в кипрский «Анортосис». 25 сентября 2010 года в матче против столичного «Олимпиакоса» он дебютировал в чемпионате Кипра. 2 октября в поединке против АЕЛа Лисио забил свой первый гол за клуб.

Окончив сезон без особых успехов Дамиан покинул Кипр и принял предложение боливийского «Боливара». 12 февраля 2011 года в матче против «Ауроры» он дебютировал в чемпионате Боливии. 15 мая в поединке против «Гуабиры» Лисио забил свой первый гол за новую команду. В том же сезоне он помог «Боливару» выиграть чемпионат. В 2013 году Дамиан выступал на правах аренды за аргентинский «Унион Санта-Фе» и кувейтский «Аль-Араби».

Летом 2014 года Лисио перешёл в чилийский «О’Хиггинс». 20 июля 2014 года в матче против «Унион Ла-Калера» он дебютировал в чилийской Примере. 3 января 2015 года в поединке против «Унион Ла-Калера» Дамиан забил свой первый гол за новую команду. Летом 2015 года Лисио вернулся в «Боливар».

Международная карьера 
В начале 2009 года Лисио в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Венесуэле. На турнире он сыграл в матчах против Эквадора, Парагвая, Уругвая и хозяев турнира Венесуэлы.

15 октября 2014 года в товарищеском матче против сборной Чили Дамиан дебютировал за сборную Боливии. 19 ноября в поединке против сборной Венесуэлы он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2015 году Лисио попал в заявку на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Эквадора, Чили и Перу.

Голы за сборную Боливии

Достижения 
 «Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: Клаусура 2008

 «Боливар»
 Чемпион Боливии: Клаусура 2011

Примечания

Ссылки 
 Argentine Primera statistics
 Lizio at Football Lineups

Футболисты Боливии
Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Аль-Араби» Кувейт
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»